

Ethnologie 
 Amok, comportement meurtrier observé dans plusieurs régions du globe par des ethnologues

Littérature 
 Amok ou le Fou de Malaisie, nouvelle de l'écrivain autrichien Stefan Zweig publiée en 1922
 Amok à Bali, dans la série SAS, roman d'espionnage de l'écrivain français Gérard de Villiers publié en 1970

Films 
 Amok, film géorgien de Koté Mardjanichvili, sorti en 1927
 Amok, film français de Fedor Ozep, sorti en 1934
 Amok, film mexicain de  avec María Félix, sorti en 1944
 Warum läuft Herr R. Amok? (Pourquoi monsieur R. est-il atteint de folie meurtrière ?), film allemand de Werner Reiner Fassbinder et Michael Fengler, sorti en 1970
 Amok, film franco-marocain de Souheil Ben Barka, sorti en 1983
 Amok, film français de Joël Farges, sorti en 1993
 Amok, film philippin de Lawrence Fajardo, sorti en 2011 - avec Nico Antonio
 Amok, court métrage hongrois et roumain de 2022

Séries télévisées 
 Amok Time, titre en version originale de l'épisode « le mal du pays » - Épisode 1 Saison 2 de la série Star Trek originale

Bande dessinée 
 Amok, bande dessinée italienne publiée depuis 1946

Cuisine 
 Amok, plat originaire du Cambodge, de Thaïlande et du Laos

Théâtre 
 Théâtre Amok, compagnie théâtrale

Musique 
 Amok, groupe de rock français composé de Christophe Crénel, Benjamin Tesquet, Julien Schultheis et Matthieu Joly
 DJ Amok, DJ international allemand provenant de Essen
 Amok, premier album du groupe Atoms for Peace, sorti en 2013
 Amok, mouvement final de la Symphonie  du compositeur danois Rued Langgaard, datée de 1946
 Amok sérénade, morceau musical du groupe La Souris Déglinguée

Édition 
 Amok, maison d'édition de bande dessinée

Jeu vidéo 
 Amok, jeu vidéo développé par Scavenger, édité par Sega, sorti en 1996